Matteo Guardalben (Nogara, 1974. június 5. –) olasz labdarúgókapus. Pályafutása során számos olasz csapatban megfordult, több klubnál csak kölcsönben.

Források 
Matteo Guardalben adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1974-ben született személyek
Verona megyeiek
Olasz labdarúgók
A Hellas Verona labdarúgói
Az US Massese 1919 labdarúgói
A Parma labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
A Palermo labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Sampdoria labdarúgói
A Modena labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek